CEV Champions League 2008-2009 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2008-2009 – torneo pallavolistico maschile